Animator bezeichnet:
 Animator (Film), den Beruf des Trickfilm-Animators
 Anim8or, ein Programm, um Animationen zu erstellen
 Animator (Band), eine US-amerikanische Progressive-Rock-Band
 Animator, ein Bier von Hacker-Pschorr

Siehe auch:
 Animateur